Giovanni Dolfin (1303 ca.-1361), politico, diplomatico e militare, doge della Repubblica di Venezia dal 1356 alla morte
Giovanni Dolfin (1529-1584), vescovo
Giovanni Dolfin (1545-1622), cardinale
Giovanni Dolfin (1617-1699), cardinale e drammaturgo
Giovanni Dolfin (1902-1968), politico